

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Różyce – część wsi Dmosin Pierwszy w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Dmosin
 Różyce – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Kocierzew Południowy
 Różyce – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Parzęczew 
 Różyce – część wsi Wola Ducka w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Wiązowna

Zobacz też 
 Różyca
 Różyce Żmijowe
 Różyce-Żurawieniec